Seidu Yahaya (Accra, 30 de Junho de 1989) é um futebolista profissional ganês, volante, joga pelo AEK Atenas. Atualmente, joga pelo Astra Ploieşti.

Ligações externas 
 

Futebolistas do Gana
Futebolistas do AEK FC
Naturais de Acra